Alexis Lecaye (né en 1951), auteur et scénariste français ;
Olga Lecaye (1916-2004), auteur et illustratrice française, mère du précédent.